Manuel Montt puede referirse a:
Manuel Francisco Antonio Julián Montt Torres (1809-1880), expresidente de Chile.
Manuel Salvador Montt Lehuedé (1904-1983), abogado, escritor, historiador y político chileno.
Manuel José Montt Balmaceda (1925-), abogado, académico y escritor chileno.
Manuel Montt, estación del Metro de Santiago, Chile.
Manuel Montt, avenida de la ciudad de Santiago, Chile.
Manuel Montt, calle de la ciudad de Temuco, Chile.
edificio Manuel Montt, inmueble de la ciudad de Temuco, Chile.